Kiðufell kan syfta på följande platser:

Island 

 Kiðufell (berg i Island, lat 65,26, long -15,29), Austurland, 
 Kiðufell (berg i Island, lat 64,89, long -15,09), Austurland, 

Robotskapade Islandförgreningar